Петрислав може бити:
Петрислав (архонт)
Петрислав (жупан)